Abraham von Graffenried ist der Name folgender Personen:

* Abraham von Graffenried (Politiker, 1533) (1533–1601), Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern
 Abraham von Graffenried (Politiker, 1700) (1700–1775), Schweizer Politiker, Ratsmitglied von Bern, Landvogt
 Abraham von Graffenried (Militär) (1738–1821), Schweizer Militär